ID3 (algoritme), een algoritme voor het bepalen van beslissingsbomen
 ID3 (gen), een gen
 ID3 (tag), de tag (metadata) van mp3-bestanden